Achelata  è un infraordine di crostacei decapodi marini che comprende le aragoste (Palinuridae), Scyllaridae e i loro parenti fossili.

Descrizione 
Il nome "Achelata" deriva dal fatto che tutti i membri di questo gruppo mancano delle chele che si trovano su quasi tutti gli altri decapodi (dal greco antico ἀ-, a- = "non", χηλή, chela). Sono ulteriormente accomunati dalla grande dimensione delle prime antenne, dalla particolare forma della larva (phyllosoma), e da una serie di altri caratteri.

Classificazione e record fossile 
L'ifraordine Archelata appartiene al gruppo Reptantia, che consiste nei decapodi che camminano e strisciano (aragoste e granchi). Il cladogramma qui sotto mostra il posizionamento di Achelata all'interno del più grande ordine Decapoda, dall'analisi di Wolfe et al., 2019.

Achelata contiene le aragoste propriamente dette (Palinuridae), le Scyllaridae e Synaxidae, ora solitamente incluse nei Palinuridae, oltre a due famiglie estinte, Cancrinidae e Tricarinidae.

Sia Palinuridae che Scyllaridae hanno una documentazione fossile che risale al Cretacico. Le due famiglie fossili contengono un solo genere ciascuna Tricarina è nota da un solo fossile del Cretacico, mentre Cancrinos è nota dal Giurassico e dal Cretacico. Una stima della divergenza tra Achelata e i suoi parenti più prossimi la pone a circa 341 Ma.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni